Coudres ist der Name einer Gemeinde:

 Coudres im französischen Département Eure

Coudres bzw. des Coudres ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Des Coudres (1862–1924), deutscher Landschaftsmaler
 Hans Peter Des Coudres (1905–1977), deutscher Jurist und Bibliothekar
 Ludwig Des Coudres (1820–1878), deutscher Historien- und Porträtmaler
 Richard Des Coudres (1865–1930), deutscher Offizier (Generalmajor)
 Selma Des Coudres (1883–1956), deutsche Malerin
 Theodor Des Coudres (1862–1926), deutscher Physiker